O Campeonato Peruano de Futebol de 1945 foi a 29º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 5º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1945 no futebol